Барон Эберхард Макс Пауль фон Кюнсберг (, 2 сентября 1909, Шпейер, Германия — 1945 г.) — немецкий национал-социалист, юрист и дипломат.

Биография 
Он возглавлял во время Второй мировой войны специальное подразделение, названное в честь его «зондеркомандой Кюнсберга», которая от имени Министерства иностранных дел занималась конфискацией архивов, а также участвовала в крупномасштабном разграблении художественных коллекций и библиотек на территории оккупированных стран.

После февраля 1942 года «зондеркоманда Кюнсберга» (304 солдата и офицера) принимала участие в противопартизанских действих, патрулировании побережья Крыма и обучении трёх рот крымских татар. С 1 августа 1942 года стала называться «батальоном ваффен-СС для особого назначения».

Вызвал неудовольствие Гиммлера; скорее всего именно этим объясняется его перевод в ваффен-СС на фронт:

Кюнсберг до сих пор в своей жизни слишком сильно уверовал, что он может играть роль первой скрипки одновременно в разных местах. К нему относится то, что мы в Баварии называем G’schaftlhuber‘ и пришло, наконец, время, чтобы мы его научили.

8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гайер», где служил Кюнсберг, была почти полностью уничтожена советскими войсками в январе 1945 года в боях за Будапешт. В общем предполагается, что он был убит между 11 и 14 февраля там же. По устной информации семейного архива, барона ещё раз видели в апреле 1945 в Померании. Он был объявлен пропавшим без вести, а в 1949 признан умершим.

Примечания

Литература 
 Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. Verlag Karl Blessing, München 2010, ISBN 978-3-89667-430-2, S. 214ff.
 Ulrike Hartung: Raubzüge in der Sowjetunion. Das Sonderkommando Künsberg 1941—1943. Herausgegeben von der Forschungsstelle Osteuropa. Edition Temmen, Bremen 1997, ISBN 3-86108-319-1.
 Anja Heuß: Die «Beuteorganisation» des Auswärtigen Amtes. Das Sonderkommando Künsberg und der Kulturgutraub in der Sowjetunion. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 45, H. 4, 1997, S. 535—556.
 Maria Keipert (Red.): Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes 1871—1945. Herausgegeben vom Auswärtigen Amt, Historischer Dienst. Band 2: Gerhard Keiper, Martin Kröger: G-K. Schöningh, Paderborn u. a. 2005, ISBN 3-506-71841-X.
 L. J. Ruys: Het «Sonderkommando von Künsberg» en de lotgevallen van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland van 1940—1945. In: Nederlands Archievenblad. 65, 1961, ISSN 0028-2049, S. 135—153.

Преступления в сфере искусства
Члены НСДАП
Офицеры СС
Пропавшие без вести во время Второй мировой войны